La saison 2005-2006 est la treizième saison des championnats de hockey sur glace de Slovaquie : l’, la première division, la , second échelon et des autres divisions inférieures.

Saison régulière

Séries éliminatoires

Quarts de finale 

 HKm Nitra - HK 36 Skalica  4:3  (4:5p, 5:1, 3:4 a.p., 1:0, 3:1, 2:3 a.p., 3:1)
 HC Košice - HC Slovan Bratislava 4:0 (4:3, 3:0, 2:0, 3:2)
 HKm Zvolen – MsHK Žilina  0:4  (1:2 t.a.b., 2:3 a.p., 2:3a.p., 3:4a.p.)
 Dukla Trenčín -  HK Tatravagónka Poprad 0:4  (1:2, 0:2, 1:3, 1:2)

Demi-finale 

 HKm Nitra - MsHK Žilina  2:4  (6:2, 2:3 a.p., 2:3 a.p., 1:2, 3:2, 0:1)
 HC Košice -  HK Tatravagónka Poprad 0:4  (3:5, 2:3, 1:2, 0:2)

Finale 

 HK Tatravagónka Poprad - MsHK Žilina 3:4  (4:3, 2:3, 2:3, 3:2a.p., 5:1, 1:2 a.p., 1:4)

Barrage de promotion/relégation 
 MHC Martin - HC VTJ Topolčany (vainqueur de la 1. liga) : 4:0 (4:1, 2:1 a.p., 9:3, 5:2)

Effectif champion 2005-06 - MsHK Žilina 
 Gardiens de but : Miroslav Lipovský, Marek Laco  
 Défenseurs : Jan Dlouhý, Ivan Droppa, Tomáš Ficenc, Dalibor Kusovský, Tomáš Nádašdi, Adam Ratulovský, Lukáš Sedláček, Miroslav Sekáč, Juraj Senko, Stanislav Škorvánek
 Attaquants : Tomáš Červený, Martin Gálik, Stanislav Gron, Michal Hreus, Jaroslav Jabrocký, Michal Kokavec, Roman Kontšek, Róbert Krajči, Václav Král, Pavol Melicherčík, Martin Opatovský, Tomáš Oravec, Róbert Rehák, Gabriel Spilar, Martin Tomko, Rudolf Verčík  
 Entraîneurs : Ján Šterbák, Anton Tomko

Références

Voir aussi 

Saison du championnat de Slovaquie de hockey sur glace
Slovaquie M1
2005 en Slovaquie
2006 en Slovaquie